Barang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Barang, Jawa Tengah, by, 
 Barang, Nusa Tenggara Timur, by, 
 Barang, Jawa Timur, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar